Borgström är ett efternamn, som förekommer i Sverige, Norge och Finland.
I Sverige bärs det av 2658 personer, i Norge av 41 personer  och i Finland av 227 personer.

Släkten har inflyttat från Holland år 1650 till Göteborg, där dom blev köpmän. Upptog namnet Borgström efter sitt bruk Borgvik.

Personer med namnet Borgström
 Alfred Borgström (1855–1941), frikyrkoman, tidningsman
 Anders Borgström (född 1946), idrottsledare
 Axel Borgström (1862–1939), jurist, ämbetsman, kommunalpolitiker
 Bengt Borgström (1922–2009), medicinsk kemist
 Birger Borgström (1890–1964), arkitekt
 Carl August Borgström, flera personer
 Carl August Borgström (företagsledare) (1871–1934), urmakare och entreprenör
 Carl August Borgström (läkare) (1909–1988), finländsk läkare
 Carl Fredrik Borgström (1755-1809), finländsk guldsmed
 Carl-Einar Borgström (1914–1981), skulptör, målare och tecknare
 Carl Hjalmar Borgstrøm (1909–1986), norsk språkforskare
 Claes Borgström (1944–2020), jurist
 Erik Eriksson Borgström (1708–1770), bruksidkare, bergsråd och donator
 Eva Borgström (född 1955), litteraturvetare
 Ferdinand Ludvig Borgström (1821–1846), etnolog och botaniker
 Fredrik Borgström (född 1982), handbollsspelare
 Georg Borgström (1912–1990), växtfysiolog, livsmedelsforskare
 Georg Borgström (läkare) (född 1943), finländsk läkare
 Gustaf Borgström (1903–1965), direktör för Sveriges köpmannaförbund
 Göte Borgström (1904–1974), företagsledare
 Hans Borgström (1922–2008), arkitekt
 Henric Borgström (född 1942), ekonomijournalist
 Henrik Borgström (1799–1883), finländsk köpman och mecenat
 Henrik Borgström (ishockeyspelare) (född 1997), finländsk ishockeyspelare
 Henrik Borgström den yngre (1830–1865), finländsk nationalekonom och bankman 
 Hilda Borgström (1871–1953), skådespelare
 Hjalmar Borgstrøm (1864–1925), norsk komponist och musikjournalist
 Hugo Borgström (1903–1976), konstnär
 Håkan Borgström (född 1959), vetenskapsjournalist, författare, kommunikationskonsult
 Josef Borgström (1893–1925), konstnär
 Karin Borgström (1903–1987), konstnär
 Lennart Borgström (1931–2020), företagsledare
 Leonard Borgström (1876–1954), finländsk mineralog, geolog och kemist
 Leonard Borgström (affärsman) (1832–1907), finländsk affärsman och donator
 Ludvig Borgström (1788–1862), bokhandlare och apotekare
 Margit Borgström (född 1948), TV-programledare
 Margot Borgström (1916–2012), keramiker och sångtextförfattare
 Matz Borgström (född 1954), glaskonstnär
 Mårten Borgström (1830–1915), räkenskapsförare och riksdagsman
 Per Borgström (1928–2007), arkitekt
 Sigfrid Borgström (1893–1939), nykterhetsman
 Thomas Borgström (född 1951), manusförfattare
 Ulf Borgström (född 1963), mordbrännare, känd som "Gryningspyromanen"
 Ulla Borgström (1918–1999), konstnär

Personer som har haft efternamnet Borgström
 Johan Fredric Adelheim (1777–1806), Borgström efter avsägelse av adelskapet, politiker och brukspatron
 Annette Kullenberg (född 1939), född Borgström, journalist och författare
 Kerstin Vinterhed (född 1941), född Borgström, filosofie doktor, journalist och präst
 Stella Fare, (född 1958), född Borgström, politiker

Se även
Adelheim, utslocknad adelsätt

Referenser

Svenska efternamn